Добродзень:

 Добродзень — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Олесненский повят. 
 Добродзень — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Олесненский повят, Опольское воеводство.